Беренгела од Кастиље (Сеговија, 1. јун 1180 — Бургос, 8. новембар 1246) је била кастиљанска краљица и мајка краља Кастиље и Леона, Фернанда III Свеца, под којим је извршено коначно уједињење ове две краљевине. Била је кћерка кастиљанског краља Алфонса VIII и Елеоноре Енглеске, сестре енглеских краљева Ричарда Лавље Срце и Јована без Земље. Удала се за леонског краља, Алфонса IX, међутим, брак је касније поништио папа јер су Беренгела и Алфонсо били у крвном сродству. Регентовала је Кастиљом након смрти свог оца, а у име свог млађег брата Енрикеа, а након Енрикеове погибије постала је краљица Кастиље. Престола се одмах одрекла у корист свог сина Фернанда, и помогла му је неколико година касније да дође и на леонско престо, након смрти Алфонса IX 1230. године.

Породично стабло

Спољашње везе 

 

Рођени 1180.
Умрли 1246.
Династија Ивреа
Владари Кастиље